Milkshake – sinonimo di frappé
 Milkshake – brano musicale di Kelis
 Milkshake! – programma televisivo britannico
 Milkshake – personaggio del franchise Fragolina Dolcecuore